Klambauer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Klambauer (* 1977), österreichische Politikerin (NEOS)
 Erwin Klambauer (* 1968), österreichischer Flötist und Hochschullehrer
 Günter Klambauer (* 1982), österreichischer Wissenschaftler und Judoka
 Otto Klambauer (1949–2013), österreichischer Neuzeithistoriker und Journalist